Александр Каратеодо́ри (; у турок Александр-паша-Каратеодори (); , Константинополь — ) — оттоманский политический деятель.

Биография

Происходил из старинной фанариотской семьи. Обучался в Германии и поступил на турецкую государственную службу в бюро для переводов. Своей быстрой карьерой обязан покровительству великого визиря Суффета-паши, поверенным которого был как во время Константинопольской конференции (декабрь 1876 и январь 1877 годов), так и при заключении Сан-Стефанского мира в 1878 году. 

Благодаря содействию Суффета-паши был поставлен во главе управления иностранными делами — пост, который до этого не занимал христианин. 

На Берлинском конгрессе в 1878 году Каратеодори был одним из делегатов Порты и подписал заключительные акты договора 13 июня 1878 года.

Примечания

Литература 
 

 

Фанариоты
Государственные деятели Османской империи
Дипломаты Османской империи
Министры иностранных дел Турции